Csehország
 Drnek, község a Kladnói járásban
 Horvátország
 Drnek, község Zágráb megyében